Los Venados puede referirse a: 

Venados, nombre común del mamífero ''Odocoileus virginianuos 
Carrán-Los Venados, un grupo de volcanes en Chile.
Los Venados, un corregimiento en Valledupar, Colombia.
Parque de los Venados Acariciables, un parque en México
Parque nacional Los Venados, un proyecto de parque natural en Argentina. 
Venados de Mazatlán, un equipo de béisbol en México.
Venados Fútbol Club, un equipo de fútbol en México.